Балдуин Ибелин, также известен как Балдуин из Рамлы (; ) — влиятельный барон Иерусалимского королевства в XII веке. Второй сын Барисана Ибелина, его братья — старший Гуго и младший Балиан Ибелин.

Биография 
После смерти старшего брата, Гуго, замок Ибелин перешёл к Балдуину, который остался лордом Рамлы и передал Ибелин во владение младшему брату Балиану. Балдуин и Балиан поддержали Раймонда III, графа Триполи, против Миля де Планси в борьбе за регентство при короле Балдуине IV в 1174 году, а в 1177 году братья участвовали в битве при Монжизаре.

В 1177 году Балдуин нанес публичное оскорбление кузену короля графу Филиппу Фландрскому, который хотел, чтобы сестры короля вышли замуж за его вассалов. Филипп в октябре покинул Иерусалим и отправился на север, сражаться с мусульманами на стороне княжества Антиохии. Балдуин де Ибелин был приближенным королевы-вдовы Марии, и, вероятно, его поступок был продиктован желанием самому получить в жёны одну из сестёр короля.

Балдуин попал в плен в битве на реке Иордан в 1179 году. За него заплатил выкуп византийский император Мануил Комнин, после освобождения Балдуин посетил Константинополь в 1180 году. По легенде, император посадил его в кресло и с ног до головы осыпал монетами, предназначавшимися для выкупа. Во время его пребывания в Константинополе император скончался.

В 1183 году он поддержал Раймонда против Ги Лузиньяна, мужа Сибиллы и, к тому моменту, регента при больном проказой Балдуине IV. Балдуин был одним из баронов, советовавших королю короновать сына Сибиллы, Балдуина V, в 1183 году, пока Балдуин IV был ещё жив; это была попытка предотвратить наследование Ги Лузиньяном королевского титула. Балдуин V стал королём, ещё будучи ребёнком, в 1185 году, а в 1186 году, когда Балдуин V умер, Сибилла короновалась вместе с Ги.

Претендент на трон, которого поддерживал Раймонд, Онфруа IV де Торон, отказался от своих претензий и не стал развязывать гражданскую войну, а присоединился к Сибилле и Ги. Все бароны королевства присягнули на верность Ги, кроме Раймонда и Балдуина. Балдуин оставил своего сына под опекой младшего брата Балиана, а сам отправился в Антиохию.

Согласно хронике Эрнуля (позднее продолжение хроники Гийома Тирского, написанное оруженосцем Балиана), Балдуин не любил Ги, потому что сам хотел жениться на Сибилле в 1180. Балдуин и Сибилла вели переписку во время его пребывания в плену, однако фамилия Ибелин не была столь знатной, как французская Лузиньян, и Балдуин потерпел неудачу. Балдуин считал Ги «сумасшедшим и глупцом» и отказался признать его королём (ещё и потому, что Ги приехал из Европы, а Балдуин принадлежал к местной знати). Он отказался вернуться в Иерусалим, чтобы помочь Ги противостоять Саладину и, возможно, умер в добровольном изгнании в 1187 году.

Семья 
В 1157 году Балдуин женился на Ришильде из Бетсана, их дети:
 Томас Ибелин, сеньор Рамлы (умер в 1188)
 Эшива Ибелин (1160—1196), жена короля Кипра Амори Лузиньяна с 1175 года (или ранее), мать короля Гуго I Лузиньяна.
 Стефания Ибелин, жена Амори, виконта Наблуса.
Он развёлся с Ришильдой в 1174 году и женился на Изабелле Готман в 1175 году. Она умерла в 1177 году, а после 1180 года он женился на Марии, дочери Ренье, коннетабля графства Триполи.

Другой Балдуин Ибелин был сыном Жана Старого Ибелина, сеньора Бейрута, который приходится племянником этому Балдуину.

Иерусалимское королевство
Сеньоры Рамлы